paus Johannes VI, paus (701-705)
 Johannes VI van Constantinopel, patriarch van Constantinopel (712-715)
 Johannes VI Sarigta, Syrisch-orthodox patriarch van Antiochië (965-985)
 Johannes VI van Antiochië, Grieks-orthodox patriarch van Antiochië (1051-1062)
 Johannes VI van Alexandrië, patriarch van Alexandrië (1062-ca.1100)
 Johannes VI Kantakouzenos (+1386), keizer van Byzantium (1347-1354)
 Johannes VI (maronitisch patriarch), maronitisch patriarch (1367-1404)